Ferraris är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlo Francesco Ferraris (1850–1924), italiensk nationalekonom, statistiker och politiker
 Galileo Ferraris (1847–1897), italiensk fysiker och elektrotekniker
 Maggiorino Ferraris (1856–1929), italiensk nationalekonom och politiker
 Roberto Ferraris (född 1952), sportskytt

Se även 
 Ferrari (olika betydelser)

Italienska efternamn